Staszewski (la forme féminine: Staszewska; pluriel: Staszewscy)

Patronymie

  (1927-) Acteur polonais
  (1933-2013) Historien et spécialiste de l'histoire de la Pologne-saxonne
  (1887-1966) Géographe et historien polonais
 Kazik Staszewski (1963-) Polonais musicien de rock, fils de Stanislaw Staszewski
  (1975-) Coureur polonais.
  (1944-) Scientifique polonais, professeur à l'Université de Technologie de Varsovie 
  (1925-1973) Poète et barde polonais
  (1892-1970) Physicien, professeur à l'Université de la Fondation Stefan Batory, l'Université de Nicolas Copernic, Maria Sklodowska-Curie, Université catholique de Lublin

Patronyme polonais